Joachim Diederichs ist der Name folgender Personen:

* Joachim Diederichs (Journalist) (1924–2010), deutscher Bildjournalist
 Joachim Diederichs (Kunsthistoriker) (* 1945), österreichischer Kunsthistoriker, Kulturjournalist und Verleger
 Joachim Diederichs (Footballspieler) (* 1964), deutscher American-Football-Spieler